Robert Bünsow ist der Name folgender Personen:

* Robert Bünsow (Diplomat) (Axel Robert Bünsow; 1861–1939), schwedischer Diplomat und Mäzen 
 Robert Bünsow (Botaniker) (1919–2007), deutscher Botaniker